El término unión o union (voz inglesa) puede referirse a:

Deporte

En Argentina 
Club Atlético Unión (Santa Fe);
Club Atlético Unión (Mar del Plata);
Club Atlético Unión (Sunchales);
Club Atlético Unión (Villa Krause);
Club Unión Aconquija.

En otros países 
Unión de Curtidores, institución de la ciudad de León, México;
Unión Deportiva Salamanca, institución de la ciudad de Salamanca, España;
Unión Española, institución de la ciudad de Santiago de Chile;
Union Internacional Manila FC, institución de la ciudad de Manila, Filipinas.

Economía 
 Unión de empresas, cuando dos o más empresas dependen de una misma matriz;
 Unión monetaria, cuando dos o más países acuerdan una moneda común;
 Unión económica, cuando dos o más países acuerdan políticas arancelarias comunes.

Filosofía 
 Unión hipostática, concepto filosófico y teológico.

Geografía

Países 
 Unión Europea, agrupación de países de Europa;
 Unión Africana, agrupación de países de África;
 Unión de Myanmar, país de Asia;
 Unión de las Comoras, país de África.

Divisiones administrativas

En Estados Unidos 
 Union (Alabama);
 Union (Carolina del Sur);
 Union (Connecticut);
 Union (Kentucky);
 Union (Luisiana);
 Union (Misisipi);
 Union (Misuri);
 Union (Nebraska);
 Union (Nueva York);
 Union (Ohio);
 Union (Oregón);
 Union (Virginia Occidental);
 Union (Washington);
 Parroquia de Union, división administrativa del estado de Luisiana.

En otros países 
 Unión (San Luis), en Argentina;
 Departamento Unión, en la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Unión (Paraguay);
 La Unión (Montevideo), en Uruguay;
 Municipio Unión (Falcón), en el Estado de Falcón, Venezuela.

Historia 
 Unión Sudafricana (1910-1961), dominio británico en la actual Sudáfrica;
 Unión de Aragón (1287-1301), dominio del Reino de España;
 Unión de Brest, decisión que llevó a la creación de la Iglesia greco-católica ucraniana;
 Unión de Utrecht (1579), acuerdo firmado en Utrecht entre provincias rebeldes de los Países Bajos;
 Unión de Arras (1579), acuerdo firmado por provincias de los Países Bajos en Arrás;
 Unión de Lublin (1569-1791), unificación del Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania;
 Unión de Armas (1624), decisión del rey de España de formar un ejército con todas las regiones de la España peninsular;
 Unión Protestante (1608-1621), Unión de Auhausen o Unión Evangélica, confederación de estados alemanes protestantes;
 Portugal bajo la Casa de Austria (1580-1640), o Unión ibérica, unión de las coronas de Castilla, Aragón y Portugal;
 Unión (Guerra de Secesión), uno de los bandos de la guerra civil estadounidense;
 Acta de Unión (1707), una serie de leyes aprobadas por los parlamentos de los reinos de Inglaterra y Escocia;
 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1922-1991), estado socialista de Eurasia;
 Unión (Guipúzcoa), nombre que recibían ciertas agrupaciones de pequeñas localidades rurales de Guipúzcoa durante el régimen foral;
 Unión de las Repúblicas Americanas (1890-1948), ente reemplazado por Organización de los Estados Americanos;
Unión Panamericana, ente dependiente del anterior;
 Unión de la India (1947-1950), Estado independiente.

Matemática 
 Unión de conjuntos, operación matemática.

Música 
 Union (Yes), álbum del grupo musical Yes.

Política 
 Unión política, tipo de Estado compuesto por varios países;
 Unión personal, figura jurídica mediante la cual dos o más Estados comparten un mismo jefe de Estado;
 Unión real, figura jurídica mediante la cual dos o más Estados comparten un mismo jefe de Estado y otros entes administrativos;
 Trade union o simplemente union, denominación inglesa para un sindicato obrero;
 Unión Euroasiática, proyecto de integración económica y política entre varios países.

Sociedad 
 Union Jack, la bandera del Reino Unido;
 Unión de egoístas, concepto sociológico;
 Unión de hecho o pareja de hecho, unión de dos personas a fin de convivir de forma estable en una relación de afectividad análoga a la conyugal;
 Unión Latinoamericana, concepto social.

Transporte 
 Unión (corbeta) (1864), buque de la Marina de Guerra del Perú;
 BAP Unión (BEV-161), buque escuela a vela de la Marina de Guerra del Perú.

Enlaces externos